Mauroux kan syfta på:
 Mauroux, Gers
 Mauroux, Lot